Josef Bouška je jméno a příjmení více významných osob:

 Josef Bouška (fotbalista) (* 1945) – československý fotbalista a trenér 
 Josef Bouška (kněz) (1879–1940) – český římskokatolický kněz